G56 ou G.56 peut faire référence à :
 Fiat G.56, un avion de chasse italien de la Seconde Guerre mondiale ;
 HMS Petard (G56), un destroyer de la Royal Navy ;
 Mononévrite du membre supérieur, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres